Alessandro De Francesco (1969) – scrittore italiano autore di romanzi storici
 Antonio De Francesco (1875-1963) – scultore italiano
 Beniamino De Francesco (c. 1815-1869) – pittore italiano inquadrabile nella scuola di Posillipo
 Emanuele De Francesco (1921-2011) – poliziotto, funzionario e prefetto italiano
 Francesco De Francesco (1978) – doppiatore italiano
 Francesco De Francesco (1977) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giuseppe Menotti De Francesco (1885-1978) – politico e docente italiano
 Nicola De Francesco (1898-1991) – scultore e ceramista italiano
 Roberto De Francesco (1964) – attore e regista italiano
 Stefania De Francesco (1973) – attrice italiana

Pagine correlate 
Di Francesco